Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1971 si disputò dal 13 al 27 marzo 1971. Si trattò della 33ª edizione del torneo.

Gli UCLA Bruins, allenati da John Wooden, vinsero il loro quinto titolo consecutivo ed il settimo della propria storia. Howard Porter di Villanova University venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 25, suddivise in quattro Regioni: East (7), Mideast (6), Midwest (6), West (6)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Tabellone

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Final Four

Squadra vincitrice

Allenatore: John Wooden
Vice-allenatori: Denny Crum, Gary Cunningham
Preparatore atletico: Ducky Drake

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1971
Campionato di pallacanestro NCAA Division I